Thomas Fortescue kan syfta på bland andra:

* Thomas Fortescue (1683–1769), irländsk parlamentsledamot
 Thomas Fortescue (1744–1799), irländsk parlamentsledamot
 Thomas Fortescue (1784–1872), anglo-indisk ämbetsman
 Thomas Fortescue, 1:e baron Clermont (1815–1887), brittisk politiker